Thomasville (Alabama)
 Thomasville (Geòrgia)
 Thomasville (Iowa)
 Thomasville (Missouri)
 Thomasville (Carolina del Nord)
 Thomasville (Pennsilvània)